Clear Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clear Springs (Alabama)
 Clear Springs (Florida)
 Clear Springs (Kentucky)
 Clear Springs (Mississippi)
 Clear Springs (Missouri)
 Clear Springs (Tennessee)
 Clear Springs (Texas)

im NRHP gelistete Objekte:
 Clear Springs Cumberland Presbyterian Church, in Calhoun, Tennessee, ID-Nr. 06001337
 Clear Springs Plantation, in Jasper, North Carolina, ID-Nr. 73001318
 Clear Springs Recreation Area, in Roxie, Mississippi, ID-Nr. 99001282
 Clear Springs Tabernacle, in Okolona, Arkansas, ID-Nr. 92000057

Siehe auch:
 Clear Spring